Mesterháza nevű települések:
 Mesterháza település Vas megyében
 Mesterháza település Romániában, Maros megyében